

Sciences et techniques 
 Le morphème ronto, de symbole r, est le préfixe du Système international d'unités (SI) qui représente 10 (un milliardième de milliardième de milliardième).

Culture et société 
 Dans l'univers de Star Wars, le ronto est une espèce animale originaire de Tatooine.

Patronyme 
 Matteo Ronto (v. 1370-1442) est un poète néolatin italien.

Toponyme 
 Rontó est le nom hongrois de Rontău, un village de la commune de Sânmartin (județ de Bihor, Transylvanie), en Roumanie.